Šiliškės (hist. Borowe) – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 3 km na zachód od Szumska, zamieszkana przez 9 osób.

W II Rzeczypospolitej leżała w powiecie wileńsko-trockim, w województwie wileńskim.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Kowalczuki